Джессика Мур (; родилась 16 августа 1990 года в Перте, Австралия) — австралийская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде.; победительница двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции, Уимблдон-2008); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2008).

Общая информация 
Джессика — одна из двух детей Питера и Шэрон Муров; её брата зовут Джеймс.

Свои первые шаги в теннисе уроженка Перта сделала в восемь лет; любимым покрытием считает траву.

Спортивная карьера 
На турнире в Монтеррей (Мексика) в парном разряде вместе с соотечественницей Моникой Адамчак дошли до финала, но проиграли паре Эйжа Мухаммад/Санчес Мария довольно в упорном матче, хотя и всё решилось в двух сетах со счётом 7-6(2), 6-4. На следующем турнире в Боготе (Колумбия) пара Джессика Мур/Моника Адамчак дошли до полуфинала, уступив там будущим победительницам турнира, австралийской паре Зои Хайвс/Астра Шарма в упорном матче, где всё решил чемпионский тай брейк, на котором сильнее оказались Хайвс и Шарма и выиграли 10-4.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (4) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (43)

Победы (31)

Поражения (12)

Интересные факты

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек